Andrzej Sylwestrzak (ur. 1942) – polski prawnik, konstytucjonalista i historyk doktryn politycznych i prawnych, profesor nauk prawnych
 Hubert Sylwestrzak  (1933–2009) – polski geolog, specjalista geochemii i mineralogii złóż surowców mineralnych
 Jan Sylwestrzak (1941–2018) – polski dziennikarz i polityk, wicewojewoda zachodniopomorski
 Kamil Sylwestrzak (ur. 1988) – polski piłkarz